North East Stars es un equipo profesional de fútbol que actualmente juega en la Liga de Fútbol Profesional de Trinidad y Tobago. El equipo actualmente juega en el Complejo Regional de Sangre Grande, en Sangre Grande, Trinidad.

Historia 
El equipo se unió a la Liga de Fútbol Profesional a partir de la temporada 2002, habiéndose desempeñado anteriormente en la liga ECFU. El equipo se sumó a la liga TT Pro League con la intención explícita de representar el noreste de Trinidad y Tobago, previamente subrepresentado en los círculos del fútbol local. 

El equipo tuvo un desempeño terrible en su primera temporada, acabando en la última posición con un triste récord de 4 victorias, 2 empates, y 22 derrotas. Mejoró notablemente en 2003, subiendo del último al tercer lugar, con un registro de 19-7-10. Mejoró aún más en 2004, sorprendiendo a todos al ganar la Liga con un desempeño dominante de 14-5-2. Terminó 5º en 2005. 

Jerren Nixon ha terminado la temporada de 2004 como el goleador de la liga con un asombroso registro de 31 goles, 17 más que el segundo lugar Randolph Jerome con 14.

Estadio 
Actualmente el equipo de North East Stars juega en el Complejo Regional de Sangre Grande, un complejo deportivo multiuso en la ciudad de Sangre Grande en Trinidad y Tobago. Actualmente se utiliza principalmente para los partidos de fútbol y, siendo el hogar del equipo del North East Stars, el mismo tiene una capacidad de 7,000 personas.

Logros 

 TT Pro League: 1
 2004 

 Copa Trinidad y Tobago: 2
 2003 y 2015

Plantel actual

Referencias 

Equipos de fútbol de Trinidad y Tobago
Equipos de fútbol fundados en 2001